

Persone
 Bill McCutcheon, propr. James William McCutcheon (1924-2002) – attore statunitense
 Brian McCutcheon (1949) – allenatore ed ex giocatore di hockey su ghiaccio canadese
 Gary McCutcheon (1978) – ex calciatore scozzese
 Lee Andrew Priest McCutcheon, o anche semplicemente Lee Priest (1972) – culturista australiano
 Mark McCutcheon (1984) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Martine McCutcheon, nome d'arte di Martine Kimberley Sherrie Ponting (1976) – attrice e cantante britannica
 Wallace McCutcheon (1858-1918) – regista statunitense
 Wallace McCutcheon Jr. (1880-1928) – attore e regista statunitense, figlio dell'omonimo regista

Personaggi immaginari
 Shane McCutcheon – personaggio della serie televisiva The L Word